Живой труп (фильм, 1911)
 Живой труп (фильм, 1916)
 Живой труп (фильм, 1918)
 Живой труп (фильм, 1929)
 Живой труп (фильм, 1952)
 Живой труп (фильм, 1968)